Sidonia steht für:
 Sidonia, ein weiblicher Vorname
 (579) Sidonia, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Medina-Sidonia, eine Stadt in der südspanischen Region Andalusien
 Sidonie, Ortsteil von Brumov-Bylnice in Tschechien; siehe Sidonie (Brumov-Bylnice)
 Handlungsort des Manga und Anime Knights of Sidonia